Un développement en série est l'expression d'une fonction sous forme d'une série de fonctions élémentaires. Sur un domaine donné, la fonction est égale à la série de fonctions simples.
 Développement en série de Engel
 Développement en série de Taylor
 Développement en série de Laurent
 Développement en série de Fourier

Une série entière est une série de fonctions de la forme
 
où les coefficients  forment une suite réelle ou complexe.

Fonction arithmétique
Série (mathématiques)